Gelöbnis steht für:

 Gelübde, im Allgemeinen ein religiöses oder weltliches (Schweiz, Österreich) Versprechen
 Amtsgelöbnis, das öffentliche Bekennen zu den Pflichten eines Amtes, siehe Amtseid
 Gelöbnis (Öffentlicher Dienst), speziell eine besondere Verpflichtung von Angestellten im öffentlichen Dienst in Deutschland
 Fahneneid, das Bekenntnis von Soldaten zum Dienst – dort auch zu den Gelöbnissen einzelner Länder

Siehe auch:

 Verlöbnis (Verlobung), Angelobung
 Eid, Huldigung, Schwur, Sponsion, Stipulation
 Ärztegelöbnis